Дубенец може бити:

 Дубенец (Прибрам), насељено мјесто у округу Прибрам, Средњочешки крај, Чешка Република
 Дубенец (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република